

Persone 
 David e Simon Reuben – uomini d'affari britannici
 John Reuben – rapper statunitense
 Julie Reuben – storica statunitense
 Scott Reuben – anestetista statunitense
 Stewart Reuben – scacchista britannico

Altro 
 Reuben – variante del nome maschile Ruben
 Reuben Township – township del Nebraska, negli Stati Uniti d'America
 Reuben sandwich – panino statunitense
 Reuben – gruppo musicale inglese
 Reuben – personaggio del media franchise Lilo & Stitch

Pagine correlate 
 Ruben
 USS Reuben James